Uber steht für:
 Uber (Unternehmen), Vermittlungsdienst zur Personenbeförderung und Essensauslieferung

Personen:
 Alexander Uber (1783–1824), deutscher Musiker und Komponist
 Alwin Uber (1884–unbekannt), deutscher Politiker (NSDAP)
 Betty Uber (1906–1983), englische Badmintonspielerin
 Carl Leonard von Uber (1768–1834), deutscher Baumeister
 Christian Benjamin Uber (1746–1812), deutscher Jurist und Musiker
 Christian Theophilus Uber (1795–1845), deutscher bildender Künstler
 Friedrich Christian Hermann Uber (1781–1822), deutscher Komponist und Kreuzkantor
 Giesbert Uber (1921–2004), deutscher Rechtswissenschaftler
 Herbert Uber (1885–1969), englischer Badmintonspieler
 Louis Uber (* 2001), deutscher Telemarker
 Maximilian Uber (* 1996), deutscher Telemarker

Siehe auch:
 Uber Cup, Weltmeisterschaft für Damen-Nationalmannschaften im Badminton
 Ubba Ragnarsson, sagenhafter Wikinger
 UBA (Begriffsklärung)